Caldarella ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Caldarella (* 1944), argentinischer Motorrad- und Automobilrennfahrer 
 Benedicto Caldarella (* 1940), argentinischer Motorrad- und Automobilrennfahrer 
 Paolo Caldarella (1964–1993), italienischer Wasserballspieler

Siehe auch:
 Caldarelli